Schachbundesliga 2017/18 steht für:

 Schachbundesliga 2017/18, deutsche Schachbundesliga
 Schachbundesliga 2017/18 (Frauen), deutsche Schachbundesliga der Frauen
 Schachbundesliga 2017/18 (Österreich), österreichische Schachbundesliga
 Schachbundesliga 2017/18 (Österreich, Frauen), österreichische Schachbundesliga der Frauen
 Schachbundesliga 2017/18 (Schweiz), Schweizer Schachbundesliga